Cherry Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cherry Creek (Idaho)
 Cherry Creek (Mississippi)
 Cherry Creek (Nevada)
 Cherry Creek (New York)
 Cherry Creek (South Dakota)
 Cherry Creek Acres, Kalifornien

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Cherry Creek (Buffalo Creek), Nebenfluss des Buffalo Creek
 Cherry Creek (Cheyenne River), Nebenfluss des Cheyenne Rivers
 Cherry Creek (South Platte River), Nebenfluss des South Platte Rivers
 Cherry Creek (Tuolumne County), Fluss in Kalifornien

Siehe auch:
 Cherry Creek State Park, Nationalpark in Colorado